Martinsdome stehen unter dem Patrozinium des Martin von Tours:

 Mainzer Dom
 Martinsdom (Bratislava), Kathedrale des Erzbistums Bratislava
 Dom St. Martin (Eisenstadt), Kathedrale der Diözese Eisenstadt
 Utrechter Dom (Sint Maartenskathedraal) in Utrecht
 Sankt-Martins-Kathedrale, Bischofssitz des ehemaligen Bistums Ypern
 Sankt Martins Dom (Rottenburg), Kathedrale der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 San Martin (Ourense), Kathedrale der Diözese Orense (Spanien)
 St Martin’s Cathedral (Leicester), Kathedrale der Diözese Leicester (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch 
 Martinskirche

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)